Чемпионат Румынии по футболу 1969/1970 — 53-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1969/1970
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1969 году
1970 год в Румынии